Als Kuhtor sind mehrere mittelalterliche Stadttore überliefert:

 das Kuhtor (Günzburg)
 das Kuhtor (Demmin) heißt seit 1821 Luisentor
 das Kuhtor (Danzig)
 das Kuhtor (Rostock) ist das älteste erhaltene Stadttor Norddeutschlands
 Kuhtor (Duisburg) bezeichnet einen Platz in der Innenstadt Duisburgs an der Stelle des ehemaligen Stadttores, durch welches der Hellweg die Stadt verließ.
 das Kuhtor in Kempen.
 das Kuhtor von Orsoy, das im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde.
 das Kuhtor in Burg (bei Magdeburg)
 das Kuhtor (de Koepoort) in Enkhuizen, Niederlande. 
 das Kuhtor (de Koepoort) in Ninove, Belgien.
 das historische Kuhtor (de Coepoort) in Leiden, Niederlande. 
 das Kuhtor in Sommerach, Bayern, siehe Volkacher Tor
 das Kuhtor (de Koepoort/ St. Janspoort), archäologisch ergraben in ’s-Hertogenbosch.

Aus dem 19. Jahrhundert stammt dagegen ein gleichfalls als Kuhtor bezeichneter Eingang zum Potsdamer Park Sanssouci.